Л'Етуаль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Л'Етуаль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура